Afrikamesterskabet i håndbold for mænd 2016 var den 22. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for mænd, og mesterskabet afholdtes for første gang ikke sammen med kvindernes mesterskab. Turneringen blev afholdt i Cairo i Egypten, som var værtsland for mesterskabet for femte gang. 

Mesterskabet blev vundet af værtslandet , som i finalen besejrede  med 21-19.  vandt dermed afrikamesterskabet for første gang siden 2008 og for sjette gang i alt. Bronzemedaljerne gik til , som i bronzekampen vandt 24-19 de forsvarende mestre fra , og som dermed vandt medaljer ved mesterskabet for anden gang nogensinde.

Turneringen fungerede også som den afrikanske del af kvalifikationen til VM 2017. Holdene spillede om tre ledige pladser ved VM-slutrunden, som gik til de tre medaljevindende hold. Vinderen, , sikrede sig endvidere en plads i den olympiske håndboldturnering ved de Olympiske Lege 2016 i Rio de Janeiro, og toeren, , fik en plads i kvalifikationen til OL.

Spillesteder 
Kampene bliver spillet i to haller i Cairo International Stadium i Cairo, Egypten:
 Main Hall
 Hall 2

Resultater

Indledende runde 

I den indledende runde var de 12 hold opdelt i to grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Finalekampe 

Kvartfinalerne har deltagelse af de otte hold, som slutter blandt de fire bedste i deres indledende gruppe. Vinderne af kvartfinalerne går videre til semifinalerne, mens taberne går videre til placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Placeringskampe

5.- til 8.-pladsen

9.- til 12.-pladsen

Samlet rangering

Eksterne henvisninger 
 Egypt 2016    
 Confédération Africaine de Handball  
 Handball World Archive - Men Handball XXII Africa Championship 2016 Egypt

Noter 

Håndbold i 2016
2016 (mænd)